Сержа — деревня в Псковском районе Псковской области. Входит в состав Серёдкинской волости. 
 
Расположена в 59 км к северу от Пскова и в 16 км к северо-востоку от села Серёдка, западнее деревни Красная Горка.

Постоянное население по состоянию на 2000 год в деревне отсутствовало.

Топографические карты

Примечания 

Населённые пункты Псковского района